Le nom « Charles de Suède » (en suédois, Carl ou Karl av Sverige) peut désigner plusieurs princes des maisons ayant régné en Suède :
 des monarques de Suède :
 Charles  de Suède (v. 1130-1167), fils de Sverker  de Suède et d’Ulvhild Håkansdotter ; 
 Charles  de Suède (1409-1470), fils de Knut Tordsson Bonde et de Margareta Karlsdotter ; 
 Charles  de Suède (1550-1611), fils de Gustave  de Suède et de Marguerite Lejonhufvud ;
 Charles  Gustave de Suède (1622-1660), fils de Jean-Casimir de Deux-Ponts-Cleebourg et de Catherine Vasa ;
 Charles  de Suède (1655-1697), fils du précédent et d’Edwige-Éléonore de Holstein-Gottorp ;
 Charles  de Suède (1682-1718), fils du précédent et d’Ulrique-Éléonore de Danemark ;
 Charles  de Suède (1748-1818), fils d’Adolphe-Frédéric de Suède et de Louise-Ulrique de Prusse ;
 Charles  Jean de Suède (1763-1844), né Jean-Baptiste Bernadotte, fils d’Henri Bernadotte et de Jeanne de Saint-Jean ;
 Charles  de Suède (1826-1872), fils d’Oscar  de Suède et de Joséphine de Leuchtenberg ;
 Charles  Gustave de Suède (1946), actuel roi de Suède, fils de Gustave-Adolphe de Suède et de Sibylle de Saxe-Cobourg et Gotha ;

 d’autres princes suédois :
 Charles de Suède (1544), fils de Gustave  de Suède et de Marguerite Lejonhufvud ; 
 Charles-Philippe de Suède (1601-1622), duc de Södermanland, fils de Charles IX de Suède et de Christine de Holstein-Gottorp ;
 Charles-Frédéric de Holstein-Gottorp (1700-1739), prince suédois, prétendant au trône de Suède, fils de Frédéric IV de Holstein-Gottorp et d’Edwige-Sophie de Suède ;
 Charles-Auguste de Suède (1768-1810), prince héritier de Suède, fils de Frédéric-Christian  de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg et de Charlotte de Schleswig-Sonderbourg-Plön ;
 Charles-Oscar de Suède (1852-1854), fils de Charles XV de Suède et de Louise des Pays-Bas ;
 Charles de Suède (1861-1951), fils d’Oscar II de Suède et de Sophie de Nassau ;
 Charles de Suède (1911-2003), devenu le prince Charles Bernadotte (non dynaste), fils du précédent et d’Ingeborg de Danemark ;
 Carl Johan de Suède (1916-2012), devenu Carl Johan Bernadotte (non dynaste), fils de Gustave VI Adolphe de Suède et de Margaret du Royaume-Uni ;
 Carl Philip de Suède (1979), fils de Charles XVI Gustave de Suède et de Silvia Sommerlath.